Scurta több romániai település lehet:

 Scurta, Bákó megye
 Scurta, Maros megye
 Scurta, Vrancea megye